1. Kavallerie-Brigade steht für:
 1. Königlich Bayerische Kavallerie-Brigade, Großverband der Bayerischen Armee
 1. Garde-Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee
 1. Kavallerie-Brigade (Deutsches Kaiserreich), Großverband des Deutschen Kaiserreichs
 1. Kavallerie-Brigade (Wehrmacht), Großverband der Wehrmacht